

Animais

Gênero
Papilio - de borboletas

Espécies
Tylotiella papilio - um gastrópode
Oncidium papilio - uma orquídea
Urolophus papilio - um peixe
Eurypegasus papilio - um peixe

Desambiguação